The Master Cracksman – cortometraggio del 1913 diretto da Oscar Apfel
The Master Cracksman – film del 1914 diretto da Harry Carey